Elath (in ebraico אילת ) è una città menzionata nell'Antico Testamento. È stata identificata alternativamente con due città odierne:
Aqaba, in Giordania.
Eilat, in Israele.